České příjmení Svozil nosí více různých osobností:

 Bohumil Svozil (1935–2017) – český literární historik a kritik
 Cyril Svozil (1886–1935) – meziválečný poslanec za Národní demokraty, spoluzakladatel Národní obce fašistické
 Herma Svozilová-Johnová (1914–2009) – česká novinářka a spisovatelka, sestřenice Světly
 Jaroslav Svozil (* 1993) – český fotbalový obránce
 Josef Svozil – více osob
 Josef Svozil (agrárník) (1847–1931) – český politik za agrární stranu
 Josef Svozil (národní socialista) (1873–1949) – československý politik, poslanec za Národní socialisty
 Ladislav Svozil (* 1958) – český hokejista
 Mirko Svozil (1913–1942) – český lékař a odbojář popravený nacisty
 Naďa Svozilová (* 1935) – bohemistka, albanistka a balkanoložka
 Stanislav Svozil (* 2003) – český lední hokejista
 Světla Svozilová (1906–1970) – česká herečka, sestřenice Hermy
 Vítězslav Svozil (* 1933) – český plavec, světový rekordman
 Vladimír Svozil (* 1966) – český malíř
 Zuzana Svozilová (* 1989) – česká reprezentantka a rekordmanka v ploutvovém plavání

Externí odkazy